Эстепа-де-Сан-Хуан ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-Альтас. Занимает площадь 10,45 км². Население — 9 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории